Клембівка — село в Україні, в Ямпільському районі Вінницької області.
 Клембівка — колишня назва села Клубівка Хмельницької області.
 Клембівка — станція Південно-Західної залізниці